Roger Carcassonne peut désigner :

 Roger Carcassonne (1903-1992), homme politique français ;
 Roger Carcassonne (1911-1991), résistant français.